Max Grantz ist der Name von
* Max Grantz (Architekt) (1892–), deutscher Architekt und Graphiker (Sohn von Max Grantz, 1854–1945) 
 Max Grantz (Rektor) (1854–1945), Professor für Wasserbau und Wasserwirtschaft und Rektor der Technischen Hochschule zu Berlin

Siehe auch:
 Max Granzin